Tretiakov, parfois orthographié Tretyakov (en ), est un patronyme russe partagé par :
 Aleksandr Tretyakov, skeletoneur russe ;
 Aleksandr Tretyakov, lutteur russe ;
 Iekaterina Tretiakova, joueuse de volley-ball russe ;
 Nikolaï Tretiakov (1877-1920), militaire russe, général major des armées blanches ;
 Pavel Tretiakov, entrepreneur russe, mécène, collectionneur d'art, fondateur de la galerie Tretiakov ;
 Piotr Tretiakov, homme politique russe ;
 Serge Tretiakov, poète, écrivain, dramaturge et théoricien constructiviste russe ;
 Viktor Tretiakov, violoniste russe.

Voir aussi 
 

Patronyme russe